Yakö peut désigner :
 les Yakö, une population du Nigeria
 le yakö, une langue bénoué-congolaise